Купа:
 Купа - группа густо растущих кустов или лиственных деревьев. 
 Купа — ссуда в Древнерусском государстве
 Купа (приток Куты) — река в Сибири, приток Куты
  — река в Литве, приток Левуо
 Купа (приток Савы) — река, протекающая по территории Словении и Хорватии

 Купа (Гоа) — курортное поселение в штате Гоа, Индия
  — деревня в Северной Венгрии
  — синагога в Кракове

Фамилия 
 Купа, Михай (род. 1941) — венгерский государственный и политический деятель.
 Купа, Эжен-Поль (1842—1890) — католический прелат, епископ Чунцина, апостольский викарий Восточного Сычуаня.